Cao Fang es un nombre chino que puede referirse a:
 Cao Fang (Wei), emperador chino de la Dinastía Wei (239-254)
 Cao Fang (n.1983), cantante china